Битва при Митилене (427 до н. э.)
 Битва при Митилене (406 до н. э.)
 Битва при Митилене (1457)
 Битва при Митилене (1690)